El término Balsas puede referirse:

En Brasil
a Balsas, municipio del estado de Maranhão

En Ecuador
a Cantón de Balsas, un cantón de El Oro;

En México
al río Balsas;
a la Depresión del Balsas;

En Perú
al Distrito de Balsas.